Hibiki, cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese
Ryoga Hibiki, personaggio maschile dell'anime e del manga Ranma ½,
11494 Hibiki
Dan Hibiki